

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Winh“ beginnt.

Winh 



Winha 
 Winhart, Andreas (* 1983), deutscher Politiker (AfD), MdL

Winhe 
 Winheim, Johann Philipp jun. († 1741), Postmeister
 Winheim, Johann Philipp sen. (1652–1728), Kriegskommissar und Postmeister
 Winheim, Wolfgang (* 1946), österreichischer Sportjournalist
 Winheller, Charlotte (1935–1995), deutsche Übersetzerin, Science-Fiction-Herausgeberin und -Autorin

Winhr 
 Winhranowskyj, Mykola (1936–2004), ukrainischer Dichter und Schauspieler